Müllejans ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Müllejans (1929–2009), deutscher Aachener Dompropst
 Petra Müllejans (* 1959), deutsche Barockviolinistin, Dirigentin und Violinpädagogin
 Rita Müllejans-Dickmann, deutsche Kulturwissenschaftlerin